Las Limas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Limas, Simojovel, 
 Las Limas, Chenalhó, 
 Las Limas, Jesús Carranza, 
 Las Limas, Pantelhó, 
 Las Limas, Tabasco, Cárdenas, 
 Las Limas, Minatitlán, 
 Las Limas, Cotaxtla, 
 Las Limas, Chilón, 

Robotskapade Mexikoförgreningar